Falconina är ett släkte av spindlar.

Falconina ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flinkspindlar
Falconina